Ken Johnson peut désigner :
 Ken Johnson (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Ken Johnson (1978-), joueur américain de basket-ball ;
 Ken Johnson, acteur américain.